Lagårdssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lagårdssjön, Småland, sjö i Gnosjö kommun,  (16 ha)
Lagårdssjön, Västmanland, sjö i Hallstahammars kommun,  (15,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn